Пива:

 Пива — река в Черногории и Боснии и Герцеговине.
 «Пива» — итальянский танец эпохи Возрождения,
 Пива, Чезаре (1907—1943) — итальянский военный и партизан Народно-освободительной армии Югославии.

См. также 
 Пива для Наива — второй студийный альбом группы «Наив», вышедший в 1992 году.